Wilsen steht für Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Wilsen (Kreien), Ortsteil von Kreien, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Wilsen (Kuchelmiß), Ortsteil von Kuchelmiß, Landkreis Rostock
 Wilsen (Stäbelow), Ortsteil von Stäbelow, Landkreis Rostock

Siehe auch:
 Wilson